Kollafjörður peut désigner :
 le Kollafjörður, un fjord d'Islande situé dans l'ouest du pays, dans le Breiðafjörður ;
 le Kollafjörður, un fjord d'Islande situé dans le sud-ouest du pays, dans la Faxaflói ;
 le Kollafjörður, un fjord d'Islande situé dans le nord-ouest du pays, dans la Breiðafjörður.